Щеми́ловский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Щемиловский переулок.
 2-й Щемиловский переулок.